Ali ibn al-Husayn (659-712 o 713) – discendente del profeta Maometto, considerato quarto imam dai musulmani sciiti 
 Ali ibn al-Husayn (1879-1935) – sceriffo della Mecca, animatore della rivolta araba contro gli ottomani nella I guerra mondiale e primo re del Ḥijāz
 Ali ibn al-Husayn (1975–) – emiro appartenente alla casa reale giordana